Daniel Keita-Ruel – calciatore francese, attaccante
 Francine Ruel – autrice ed attrice canadese
 Jean Ruel – botanico francese
 Muddy Ruel – giocatore statunitense di baseball
 Paul Durand-Ruel – imprenditore francese
 Ruel – nome col quale è noto il cantante e cantautore australiano Ruel Vincent van Dijk